Rudersdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Rudersdorf, Buttstädt  – ortsteil och tidigare kommun, Buttstädt, Thüringen,

Österrike 

 Rudersdorf (kommun), Burgenland, Politischer Bezirk Jennersdorf, 

Robotskapade Österrikeförgreningar